Blue Hole Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Blue Hole Lake (Arkansas)
 Blue Hole Lake (Louisiana)
 Blue Hole Lake (Mississippi)